Zorrilla ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Zorrilla (1906–1986), argentinischer Schwimmer
 China Zorrilla (1922–2014), uruguayische Schauspielerin und Regisseurin
 Danielito Zorrilla (* 1993), puerto-ricanischer Boxer
 Francisco de Rojas Zorrilla (1607–1648), spanischer Dramatiker
 José Zorrilla y Moral (1817–1893), spanischer Dichter und Dramatiker
 José Antonio Zorrilla Martínez (1915–1985), mexikanischer Komponist, Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), uruguayischer Dichter
 Luis G. Zorrilla Ochoa (1930–2008), mexikanischer Botschafter
 Manuel Ruiz Zorrilla (1833–1895), spanischer Politiker
 Ximena Zorrilla (* 2000), peruanische Hammerwerferin

Zorrilla ist der Name von:
 Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla, Stadion in Valladolid
 einem Dorf in Kuba, siehe Zorrilla (Kuba)

Siehe auch:
 Zorilla